Derna (stad), een stad in het noordoosten van Libië
 Derna (gemeente), een gemeente in Libië